China Women’s Sevens 2013 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Women’s Sevens World Series turnieju China Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 30–31 marca 2013 roku na Guangzhou University Town Stadium w Kantonie będąc trzecim turniejem sezonu 2012/2013.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Guangzhou University Town Stadium zawody były trzecim turniejem inauguracyjnego sezonu IRB Women’s Sevens World Series. Wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – sześciu stałych uczestników cyklu oraz sześć zespołów, które zostały zaproszone na podstawie osiągniętych wyników w regionalnych turniejach.

Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez IRB na początku marca 2013 roku, natomiast składy drużyn na dzień przed rozpoczęciem zawodów. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl.

Zawody były transmitowane w Internecie.

Faworytki turnieju w komplecie awansowały do ćwierćfinałów, a najlepsza w całych zawodach okazała się, po raz drugi w tym sezonie, Nowa Zelandia. Najwięcej punktów (51) zdobyła Kanadyjka Mandy Marchak, w klasyfikacji przyłożeń (7) zwyciężając ex aequo z Angielką Kat Merchant i Nowozelandką Portią Woodman.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona IRB 

T3
2013
2013 w Chinach